Thomasboro ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thomasboro (Georgia)
 Thomasboro (Illinois)
 Thomasboro (North Carolina)